Der Kanton Plaine de l’Agoût ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Castres im Département Tarn in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Sémalens.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Plainedelagout